Вершини Закарпатської області

Великоберезнянський район

Виноградівський район

Воловецький район

Іршавський район

Міжгірський район

Мукачівський район

Перечинський район

Рахівський район

Свалявський район

Тячівський район

Ужгородський район

Хустський район

Джерела 
 Гори України
 Гори Закарпаття

Вершини Карпат
Географія Закарпатської області